

Persone 
 Satsuki Eda – politico giapponese
 Satsuki Igarashi – fumettista giapponese
 Satsuki Yukino – doppiatrice giapponese

Altro 
 Satsuki – nome proprio di persona femminile di origine giapponese 
 Satsuki – nome in giapponese del mese di maggio
 Satsuki – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese

Note